Příjmení Buchner nosí více významných osobností:

 Annemarie Buchner (1924–2014) – německá alpská lyžařka
 Eduard Buchner (1860–1917) – německý chemik
 Franz Buchner (1898–1967) – německý politik